Оллмен, також Оллман () — англійське прізвище.

Відомі носії 

 Бертел Оллмен (нар. 1936 р.) — американський марксист.
 Грегг Оллмен (1947—2017) — американський музикант і співак, учасник групи The Allman Brothers Band, брат Дуейна Оллмена.
 Джордж Джеймс Оллмен (1812—1898) — ірландський натураліст.
 Дік Оллмен (1883—1943) — англійський футболіст.
 Дуейн Оллмен (1946—1971) — американський гітарист, учасник групи  The Allman Brothers Band , брат Грегга Оллмена.
 Куїнн Оллмен (нар. 1982 р.) — американський музикант, більш відомий як колишній гітарист рок-групи The Used.
 Маршалл Оллмен (нар. 1984 р.) — американський актор.
 Рене Оллман (більш відома як Рене Гріффін; нар. 1968 р.) — американська актриса.
 Ерік Оллман (нар. 1955 р.) — американський програміст.